Antoine Péricaud (1782-1867), historien, archéologue, bibliothécaire et bibliophile français ;
 Arthur Péricaud (1828-1899), magistrat, poète, peintre et sculpteur français ;
 Louis Péricaud (1835-1909), comédien, chansonnier, auteur dramatique, historien du théâtre et metteur en scène français ;
 Berthe Jalabert, née Péricaud (1858-1942), sa fille, actrice française de théâtre et de cinéma.